Schtschors steht für:
 Schtschors (Film), sowjetischer Spielfilm von 1939 von Alexander Dowschenko

 ehemaliger Name einer Stadt in der Oblast Tschernihiw in der Ukraine, siehe Snowsk
 ehemaliger Name einer Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Tschernihiw im Norden der Ukraine, siehe Rajon Snowsk

Schtschors ist der Familienname folgender Personen:
 Mykola Oleksandrowitsch Schtschors (1895–1919), ukrainischer Truppenführer in der Roten Armee und Divisionskommandeur